Trnak kan syfta på:

Bulgarien 

 Trnak (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ruen, 
 Trnak (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Bjala Slatina,